

Patronyme 

 Andrew Burt (né en 1945), acteur britannique ;
 Clary Burt (1910-1965), joueur canadien de football ;
 Cyril Burt (1883-1971), psychologue britannique ;
 Edward Angus Burt (1859-1939), botaniste américain ;
 Sydney Burt (1826-1892), premier Premier ministre des Fidji ;
 Thomas Burt (1837-1922), syndicaliste et homme politique britannique.

Prénom

Toponyme 

 Burt, localité de l'Iowa ;
 Burt, ville du Michigan ;
 Burt, localité de l'État de New York ;
 Comté de Burt, comté du Nebraska.